Орлова, Любовь:
 Орлова, Любовь Константиновна (род. 1947) — российский художник.
 '''Орлова, Любовь Петровна''' (1902—1975) — актриса, народная артистка СССР. См. также 
 Lyubov Orlova — двухпалубное круизное судно